Eyferth ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Eyferth (1826–1897), deutscher Bergbeamter und naturwissenschaftlicher Autor
 Hanns Eyferth (1901–1989), deutscher Pädagoge
 Klaus Eyferth (1928–2012), deutscher Psychologe 
 Paul Eyferth (1872–1956), deutscher Politiker